

Август 
 28 августа — Идрис II, сын Идриса I, основателя династии Идрисидов в Марокко, халиф.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Асад ибн аль-Фурат, ифрикийский кади, начавший арабское завоевание Сицилии.
 Аль-Асмаи, арабский грамматик, филолог-фольклорист, антологист, один из трёх ведущих представителей басрийской школы грамматики.
 Балдрик, последний герцог Фриуля (819—828).
 Никифор, патриарх Константинопольский (806—815), православный и католический святой.

0828
Умершие в 828 году